Goby ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Édouard Goby (1908–1992), französischer Ingenieur und Ägyptologe

außerdem:
 die englische Bezeichnung für Grundeln.